Résultats détaillés de l’édition 1964 du championnat de tennis de Wimbledon qui est disputée du 22 juin au .

Palmarès

Simple messieurs 

Finale : Roy Emerson  bat Fred Stolle  6-4, 12-10, 4-6, 6-3

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
17 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
48 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1964
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1964
Sport en juin 1964
Tennis en juillet 1964